Bunium montanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Bunium montanum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
montanum